Schyroke (ukrainisch , russische Entsprechung meist Schirokoje/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Schyroke (Nyschnjohirskyj), Dorf im Rajon Nyschnjohirskyj
Schyroke (Simferopol), Dorf im Rajon Simferopol

Oblast Charkiw:
Schyroke (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
Schyroke (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk
Schyroke (Wowtschansk), Dorf im Rajon Wowtschansk

Oblast Cherson:
Schyroke (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk

Oblast Dnipropetrowsk:
 Schyroke, Siedlung städtischen Typs im Rajon Schyroke
Schyroke (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
Schyroke (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
Schyroke (Solone), Dorf im Rajon Solone
Schyroke (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka
Schyroke (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk

Oblast Donezk:
 Schyroke (Charzysk), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Charzysk
Schyroke (Starobeschewe), Dorf im Rajon Starobeschewe

Oblast Luhansk
 Schyroke (Krasnodon), Siedlung im Stadtkreis von Krasnodon

Oblast Mykolajiw:
 Schyroke (Mykolajiw), Siedlung im Rajon Mykolajiw

Oblast Odessa:
Schyroke (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
Schyroke (Lyman), Dorf im Rajon Lyman
Schyroke (Mykolajiwka), Dorf im Rajon Mykolajiwka
Schyroke (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna

Oblast Poltawa:
Schyroke (Chorol), Dorf im Rajon Chorol
Schyroke (Welyka Bahatschka), Dorf im Rajon Welyka Bahatschka

Oblast Saporischschja:
Schyroke (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Schyroke (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja, Landgemeinde Schyroke
Schyroke (Saporischschja, Mychajlo-Lukaschewe), Dorf im Rajon Saporischschja, Landgemeinde Mychajlo-Lukaschewe
Schyroke (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka
Schyroke (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol

Oblast Transkarpatien:
Schyroke (Chust), Dorf im Rajon Chust
Schyroke (Berehowe), Dorf im Rajon Berehowe

Oblast Winnyzja:
Schyroke (Bar), Dorf im Rajon Bar

Oblast Wolyn:
Schyroke (Horochiw), Dorf im Rajon Horochiw

Stadt Sewastopol:
Schyroke (Sewastopol), Dorf im Rajon Balaklawa

Siehe auch:
 Schirokoje (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung
 Rajon Schyroke
 Široká
 Široké
 Široký

ru:Широкое#Украина